Mistrzostwa Azji w gimnastyce – zawody gimnastyczne seniorów rozgrywane przez Azjatycką Federację Gimnastyczną (AGU) na terenie Azji.

Aerobik

Edycje

Tabela medalowa

Gimnastyka akrobatyczna

Edycje

Tabela medalowa 
Tabela jest sporządzona od mistrzostw w 2010 roku.

Gimnastyka artystyczna

Edycje

Tabela medalowa 
Tabela jest sporządzona od mistrzostw w 2004 roku.

Gimnastyka sportowa

Edycje

Tabela medalowa

Skoki na trampolinie

Edycje

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Zbiór mistrzostw w gimnastyce akrobatycznej 
 Zbiór mistrzostw na stronie FIG

Przypisy 

Zawody gimnastyczne
Gimnastyka